Calbut (ou calbute) peut être : 
 un terme argotique pour désigner un caleçon ;
 un homophone de Raymond Calbuth, anti-héros d'une bande dessinée de Tronchet.